Northcote bezeichnet:

 Northcote (Minnesota), Ortschaft im Kittson County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Northcote (Victoria), Stadtteil von Melbourne, Australien
 Northcote (Neuseeland), Vorort von Auckland

Northcote ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Northcote Parkinson (1909–1993), Historiker, Soziologe und Publizist, formulierte Parkinsons Gesetze
 Henry Northcote, 1. Baron Northcote (1846–1911), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons und Generalgouverneur Australiens

 Stafford Northcote, 1. Earl of Iddesleigh (1818–1887), britischer Adliger, konservativer Politiker und Staatsmann

Siehe auch:
 Northcott